Marma est :
Un autre nom des Arakanais, un groupe ethnique du Bangladesh, de Birmanie et d'Inde.
En Suède, une localité de la commune d'Älvkarleby.
Le nom des points vitaux de certains arts martiaux du sud de l'Inde.
Marma est un genre d'araignées.
 Marma, un village camerounais dans la commune de Ngaoundéré
 Mayo Kewol Marma, un village camerounais dans la commune de Tibati

Homonymie de localités